Santa Ana Yareni kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Ana Yaremi, ort, Oaxaca, Santa Ana Yareni, 
 Santa Ana Yareni (kommun i Mexiko), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar